Натуральне число 164
 164 рік до нашої ери
 164 рік нашої ери